Slovo persona či persóna není zcela jednoznačné :

obecně
 (lidská) bytost s určitými vlastnostmi
 například persona (osoba) v právu je většinou definována jako lidská bytost, na kterou se vztahuje nějaké právo.
 „Kritéria pro to být persona (…) jsou navržena, aby zachytila příznaky, které jsou předmětem těch nejlidštějších ohledů s námi a zdrojem toho, co považujeme za nejdůležitější a nejproblematičtější v našich životech.“ — Harry G. Frankfurt
 zastaralé synonymum pro slovo osoba, osobnost, postava 
 prominentní persona – prominent
 prostřední persona – člověk průměrné postavy (ve srovnání s jinými lidmi)

v psychologii
 persona – archetyp kolektivního nevědomí

v etnografii
 persona (maska) – maska používaná v rituálech a při obřadech některých starověkých národů a etnik

v diplomacii
 persona grata – odborný diplomatický termín vyjadřující vítanou osobu
 persona non grata – odborný diplomatický termín vyjadřující nevítanou a nežádoucí osobu

v kinematografii
 Persona (film) – film Ingmara Bergmana z roku 1966.
 Persona Non Grata (film, 2003) – dokumentární film režiséra Olivera Stona z roku 2003.
 Persona non grata (film, 2005) – film režiséra Krzysztofa Zanussiho z roku 2005.